Het WTA-tennistoernooi van Filderstadt (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2002 vond plaats van 7 tot en met 13 oktober 2002 in de Duitse stad Filderstadt. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lindsay Davenport was het tweede reekshoofd, dankzij een special seed ranking. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde en bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Ook de als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor evenwel haar openingspartij in de tweede ronde van kwalificante Alexandra Stevenson.

Het zesde reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová in drie sets. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Filderstadt op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van 2002. Zij won op dit toernooi US$ 97.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche Boxster S.

De andere Belgische deelneemster, Justine Henin, was het vierde reekshoofd – zij wist het voordeel van een vrijstelling voor de eerste ronde niet te verzilveren, en struikelde in de tweede ronde over de Zwitserse kwalificante Myriam Casanova.

Er waren geen Nederlandse speelsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario, werd al in de eerste ronde uitge­schakeld door de latere winnaressen.

De ongeplaatste Amerikaanse titelverdedigers Lindsay Davenport en Lisa Raymond slaagden erin om hun titel te prolongeren. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Meghann Shaughnessy en Paola Suárez in twee sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. Davenport had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Raymond 31.

De Belgische Justine Henin en Française Amélie Mauresmo waren als tweetal via een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen. Kim Clijsters en de Amerikaanse Chanda Rubin waren het vierde reekshoofd – reeds in hun openingspartij moesten zij het afleggen tegen Henin en Mauresmo.

De Nederlandse Caroline Vis en Barbara Rittner uit Duitsland konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Filderstadt 2002
Filderstadt
Filderstadt